Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1964
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1964